Tractat de la Haia (1625), signat entre Anglaterra i les Províncies Unides pel qual es comprometen a donar ajuda econòmica a Christian IV de Dinamarca.
 Tractat de la Haia (1661), pel qual les Províncies Unides reconeixen la soberania de Portugal sobre Recife al Brasil.
 Tractat de la Haia (1698) o Primer Tractat de Partició, signat entre Anglaterra i França davant la successió de Carles II de Castella.
 Tractat de la Haia (1701), aliança entre Anglaterra, el Sacre Imperi Romanogermànic i les Províncies Unides contra França.
 Tractat de la Haia (1709), signat entre el Regne de la Gran Bretanya i les Províncies Unides.
 Tractat de la Haia (1717), signat per la Triple Aliança contra Espanya.
 Tractat de la Haia (1720), pel qual Felip V d'Espanya va renunciar a les seves reclamacions sobre Itàlia i va posar fi a la Guerra de la Quàdruple Aliança.
 Tractat de la Haia (1794), signat entre Prússia, Anglaterra i els Països Baixos.
 Tractat de la Haia (1795), pel qual la República Batava cedeix territoris a França.
 Tractat de la Haia (1895), pel qual s'estableixen les fronteres colonials a Nova Guinea.
 Tractat de la Haia (1949), pel qual Indonèsia aconsegueix la seva independència dels Països Baixos.
 Tractat de la Haia (1974)